Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Datum: 19. Februar 1962

Teilnehmer: 38 genannt; 37 gestartet; 37 gewertet;

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 19.02.1962 – 5 km – Fond Dames, Offizielle Rangliste
 Women 5 km Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

10 km 

Datum: 21. Februar 1962

Teilnehmer: 37 genannt; 37 gestartet; 34 gewertet;

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 21.02.1962 – 10 km – Fond Dames, Offizielle Rangliste
 Women 10 km Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

3 × 5 km Staffel 

Datum: 23. Februar 1962

Quellen 
 FIS, Championnat du Monde de Ski – 23.02.1962 – 3x5 km – Relais Dames, Offizielle Rangliste
 Women 3x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1962 Zakopane (POL) auf todor66.com, abgerufen am 14. März 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb